Georges Prêtre (1924-2017) – direttore d'orchestra francese
 162937 Prêtre – asteroide